Ha collaborato con diversi artisti musicali, tra cui: Barbra Streisand, Céline Dion, Andrea Bocelli. Per alcune delle sue composizioni ha ricevuto diverse nomination e premi.

Filmografia 
 Senti chi parla adesso! (1993), regia di Tom Ropelewsky
 Thumbelina - Pollicina (1994), regia di Don Bluth e Gary Goldman
 Poliziotti a domicilio (1994), regia di Michael Ritchie
 Piccole canaglie (1994), regia di Penelope Spheeris
 Il piccolo panda (1995), regia di Christopher Cain
 La pecora nera (1996), regia di Penelope Spheeris
 Tin Cup (1996), regia di Ron Shelton
 Fuga dalla Casa Bianca (1996), regia di Peter Segal
 Conflitti del cuore (1996), regia di Robert Harling
 Un sorriso come il tuo (1997), regia di Keith Samples
 Il mio cane Skip (2000), regia di Jay Russell
 Tuck Everlasting - Vivere per sempre (2002), regia di Jay Russell
 Young Black Stallion (2003), regia di Simon Wincer
 Squadra 49 (2004), regia di Jay Russell
 Harry Potter e la camera dei segreti (2002), regia di Chris Columbus
 In campo per la vittoria (2005), regia di David Anspaugh
 Le avventure del topino Despereaux (2008), regia di Sam Fell e Robert Stevenhagen
 The Mighty Macs (2009), regia di Tim Chambers
 Harold & Kumar - Un Natale da ricordare (2011), regia di Todd Strauss-Schulson
 Alone Yet Not Alone (2013), regia di Ray Bengston e George D. Escobar
 Destinazione matrimonio (2018), regia di Victor Levin
 Star wars: L'ascesa di Skywalker (2019 - arrangiamento), regia di J. J. Abrams

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni